В квалификации на чемпионат Европы по баскетболу 2011 участвовало 25 команд. 10 из них квалифицировались автоматически, остальные 15 соревновались за 6 оставшихся мест. После окончания квалификации и расширении участников Чемпионата до 24-х, было решено команды, занявшие первые четыре места в группах, квалифицировать на Чемпионат, а командам, занявшие последние места, провести дополнительный квалификационный турнир.

Квалификационный раунд 
В квалификационном раунде участвовали 15 команд, разделённых на три группы по пять сборных. Они провели по два матча между собой, дома и на выезде. Занявшие первые четыре места квалифицируются на чемпионат Европы, оставшиеся три проходят в дополнительный квалификационный раунд.

Жеребьёвка

Результаты

Группа A

Группа B

Группа C

Дополнительный квалификационный раунд 
Три сборных разыграют две оставшихся путёвки на чемпионат, проведя по матчу друг с другом дома и на выезде.

Ссылки 
 Квалификация на сайте FIBA Европа 

Чемпионат Европы по баскетболу 2011